

События 
 Основан город Белгород-Днестровский (Тира, Аккерман)

Римская республика 
 Консулы: Опитер Вергиний Трикост и Спурий Кассий Вецеллин.
 Взятие и разрушение Помеции. Триумф консулов.

Китай 
 8-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 В 1 луне луский гун при участии Ян Ху вторгся в Ци, а Ци напало на Лу. Во 2 луне луский князь опять напал на Ци и опустошил окрестности Линь-цю, в 3 луне вернулся из похода.
 В 3 луне умер князь Цао Цзин-гун (Лу), ему наследовал сын Бо-ян (эра правления 501—487, не имел посмертного титула). В 7 луне Цзин-гуна похоронили.
 Летом циский полководец Го Ся напал на западные границы Лу.
 Летом луский князь встречался с цзиньскими полководцами Ши Яном, Чао Яном и Сюнь Инем, выступившими на помощь Лу, в местности Ва (в Вэй).
 Князь Чэнь Хуай-гун (Лю) по требованию вана прибыл в У, его там задержали (в гневе за то, что он не прибыл в 505 году), и он умер в У в 7 луне, в день у-чэнь. Ему наследовал сын Юэ (Минь-гун, эра правления 501—479). В 9 луне похоронили чэньского Хуай-гуна.
 В 7 луне цзиньский полководец Ши Ян напал на Чжэн (ибо то заключило союз с Ци), а потом и на Вэй.
 Войска Цзинь и Лу вторглись в Вэй. В 9 луне на Вэй напали луские полководцы Цзисунь Сы и Чжунсунь Хэ-цзи.
 Цзиньцы захотели примириться с Вэй, но в ходе заключения договора цзиньский сановник оскорбил вэйского правителя. Тогда вэйский князь, обсудив вопрос с го-жэнь, отказался заключать договор.
 Зимой князья Вэй и Чжэн заключили договор в Цюй-пу.
 Зимой в Лу приносили жертвы духам умерших князей.
 Зимой в Лу Ян Ху решил напасть на три рода Хуань (потомков Хуань-гуна) и убить их старших представителей, но те, когда Ян Ху попытался убить Цзи Хуань-цзы, напали на него (хотя клан Шу и окружение Дин-гуна поддержали Ян Ху, но глава клана Мэн спас Цзи Хуань-цзи). Ян Ху захватил священные регалии гуна (нефритовый жезл и большой лук) и бежал в Янгуань, хотя вскоре вернул регалии (в «Чуньцю» все эти события описаны так: «Воры украли драгоценную яшму и великий лук»).
 Гуншань Бу-ню задумал бунт против клана Цзи, и призвал к себе Конфуция, но тот не поехал (его удержал ученик Цзы Лу). Конфуция назначили управителем селения Чжунду.
 В Чу Цзы-си плакал, тревожась за народ, народ тоже плакал (эпизод 225 «Го юй»). цайский Чжао-хоу испугался.

См. также

Примечания